Kask kan syfta på:

 Kask – en hjälmliknande huvudbonad
 Kaffekask – kaffe med sprit
 Asta Kask – ett svenskt punkband
 Kask – artistnamn för Janne Kask